39. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 5–6 lutego 1938 roku w Szwajcarii, w Davos. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Eisstadion po raz piąty (wcześniej w 1898, 1908, 1928 i 1936). W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowała najlepsza 19 po trzech dystansach. Już po raz czwarty bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się Norweg Ivar Ballangrud, ustanawiając jednocześnie rekord świata na 10000 m. Jego rodak, Hans Engnestangen, pobił rekord na 500 m.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarzy z 11 krajów. Sklasyfikowanych zostało 18.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1938 w sportach zimowych
1938 w Szwajcarii
Łyżwiarstwo szybkie w Szwajcarii
Sport w Davos